Луций Волкаций Тул (Lucius Volcacius Tullus) е име на римските политици:

 Луций Волкаций Тул, консул 66 пр.н.е.
 Луций Волкаций Тул (консул 33 пр.н.е.)